Salasco, comune in provincia di Vercelli.
Carlo Canera di Salasco, generale sardo e capo di stato maggiore di re Carlo Alberto di Savoia.
Armistizio di Salasco, firmato il 9 agosto 1848, pose termine alla prima fase della Prima guerra di indipendenza.